Elera ima više značenja:
 Elera (Firenca)
 Elera (Ređo di Kalabrija)
 Elera (Savona)